Die Fraueneishockey-Bundesliga-Saison 1991/92 war in Deutschland die 4. Bundesliga-Spielzeit der Frauen. Wie in der Vorsaison konnte der amtierende Meister seinen Titel nicht verteidigen. Zum dritten Mal konnte die Mannschaft des Mannheimer ERC den Deutschen Meistertitel gegen die zum ersten Mal im Finale stehende Mannschaft des EC Neuss holen.

Organisation 
Die Ligadurchführung erfolgte durch den Deutschen Eishockey-Bund.

Modus 
Die Vorrunde wurde in den Staffeln getrennt in einer Einfachrunde jeder gegen jeden mit Hin- und Rückspiel durchgeführt.

Vorrunde

Relegation zur Fraueneishockey-Bundesliga 1992/93 
Die Bundesligamannschaften aus Frankfurt, Hennef und des DEC Berlin mussten in die Relegation zur Gruppe Nord. Dort trafen sie auf Teams aus Herne, Brackwede, Grefrath und Moers aus der Regionalliga NRW und aus Braunschweig, das aufgrund des Verzichtes des ES Weißwasser teilnahm.
Zur Aufstockung der Südgruppe konnten der EC Stuttgart aus der Liga Baden-Württemberg sowie der EV Landshut und der EV Pfronten aus der Bayernliga direkt aufsteigen.

Endrunde 
An der Endrunde nahmen aufgrund der Ligenstärke die vier Erstplatzierten der Bundesliga Gruppe Nord und die zwei Erstplatzierten der Gruppe Süd teil.

Spiel um Platz 5

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale 

Die Wild Cats des Mannheimer ERC kopnnten sich nach 1990 zum zweiten Mal den Meistertitel holen. Der EC Neuss wurde bereits in seiner ersten Saison nach dem Aufstieg unter dem Trainergespann Althausen/Hecht Vizemeister.

Einzelnachweise 

1991
Eishockeysaison 1991/92